Три́фонос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Апостол (Трифонос) (1878—1957), греческий митрополит Амасийский.
 Трифонос, Валанто (род 1988), греческо-киприотская певица.